A Ordem da Instrução e da Benemerência foi desdobrada em: 

 Ordem de Benemerência, mais tarde Ordem do Mérito
 Ordem da Instrução Pública